Królewski Dwór – część Gdańska
 Królewski Dwór – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gm. Parczew